Existen varias islas denominadas isla del Rey en el mundo:
 isla del Rey, una isla panameña situada en el golfo de Panamá;
 isla del Rey, una isla estadounidense situada en el mar de Bering, en Alaska;
 isla del Rey, un islote español situado en el puerto de Mahón (Menorca);
 isla del Rey, una de las islas Chafarinas, un pequeño archipiélago español situado junto a la costa marroquí;
 isla del Rey, la mayor isla de la región de Los Ríos, en Chile;
 isla del Rey, una pequeña isla argentina en la ría Deseado, provincia de Santa Cruz;
 Isla del Rey, islote en la costa de San Blas, Nayarit en México. Sitio sagrado para la cultura huichola.